Gotarrendura kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Gotarrendura (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 
 Gotarrendura (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Ávila, 

Robotskapade Spanienförgreningar